Brčići je lahko:
 Brčići, Poreč (Hrvaška)
 Brčići, Tinjan (Hrvaška)